Вулиця Юрія Клена (Вінниця)
 Вулиця Юрія Клена (Київ)
 Провулок Юрія Клена (Городок) Хмельницької області.